Der Begriff Kommende Erfurt bezeichnet:

 die Niederlassung des Johanniterordens in Erfurt; siehe Johanniterkommende Erfurt
 die Niederlassung des Deutschen Ordens in Erfurt; siehe Deutschordenskommende Erfurt